Óbidos, un comune portoghese.
 Óbidos, un comune brasiliano.